Mélodie pour un meurtre (Sea of Love) est un film américain réalisé par Harold Becker en 1989 ;
 Mélodie pour un meurtre (Mystery Woman: Oh Baby) est un téléfilm américain réalisé par David S. Cass Sr. en 2006.

Homonymie de titre